Reza Pahlavi (1878-1944)
 Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980)
 Reza Pahlavi (1960)